Pilobolus Tode, 1784 : un genre de champignons de la famille des Pilobolaceae ;
Pilobolus : une compagnie de danse américaine fondée en 1971.